La Casata dei Giocoli è una nobile famiglia di Ferrara di parte guelfa fra le più antiche d'Europa ancora fiorente, attestata storicamente sin dal VI secolo. Fu alleata della famiglia Adelardi e nemica dei ghibellini Torelli e in seguito fu costantemente legata agli Este con i quali si imparentò e partecipò attivamente al mecenatismo della corte ferrarese.

Secondo quanto storicamente documentato , gli esponenti del ramo principale dei principi di Jadera si sono radicati nel XVI secolo a Sant'Arcangelo, in Basilicata.

Origini leggendarie 
Secondo la tradizione familiare documentata gli Joculi Liburni di stirpe Illirica, contribuirono alla fondazione di un avamposto in una penisola che verrà denominata Jader intorno al IX secolo a.c.

Ebbero un ruolo apicale di governo e militare durante le campagne romane contro i Dalmati schierati al fianco del re Genzio, durante la terza guerra macedonica intorno al 167 a.C. e a seguire dopo il periodo in cui la Dalmazia divenne provincia romana, furono elevati alla dignità di Princeps di Jadera.

Vi è anche traccia di questo titolo onorifico in un'epigrafe rinvenuta a Zara intorno al XV secolo in prossimità dello spessore del muro della Chiesa di Santa Domenica, che fu posta in salvo durante i lavori di demolizione.

Origini storiche 

Secondo i primi documenti storici, i principi Joculi di Jadera avrebbero lasciato la Dalmazia in seguito alla riconquista bizantina della regione da parte di Belisario nel 535 e sarebbero giunti in quell'anno a Ferrara dove ebbero un ruolo attivo e una crescente influenza nella vita politica della città. Il capostipite sarebbe stato, secondo queste ricostruzioni, Joculo dei Joculi, principe di Jadera.

Capostipite 
Il capostipite fu Joculo dei Joculi, principe di Jadera che visse nel VI secolo, insediandosi con il suo casato a Ferrara nel 535 dalla Dalmazia.

dal VII al X Secolo 
 Feltrino Joculi compare nella cronaca agiografìca relativa alla vita di san Maurelio di Voghenza: insieme ad altri cavalieri lo avrebbe accompagnato nel 644 a Edessa e qui sarebbe stato ucciso dopo aver assistito al martirio del santo.
 Feltrino II Signore di Ferrara compare in una storia nobiliare seicentesca.
 Ursone Giocoli abate clunicense nel 869 con le sostanze del casato, unitamente a esponenti di famiglie nobili ferraresi e canonici di San Giorgio, edificò il complesso abbaziale di San Bartolo in Ferrara, col consenso del vescovo di Ferrara Viatore, che ottenne il privilegio conferito da Ludovico II, nipote di Carlo Magno.
 il principe Uberto dei Joculi anch'egli citato in una locale storia nobiliare seicentesca, il 24 novembre dell'anno 875, in qualità di membro della Corte dei Nobili e dei Savii di Timoteo Bendedei Signore di Ferrara, con la Dignità di Grande Oratore, con una Delegazione di Nobili Ferraresi riceve al porto di San Biagio re Carlo di Francia detto Carlo il Calvo, che era in transito per Roma, ove si recava per farsi incoronare Imperatore da papa Giovanni VIII il 29 dicembre Il 31 agosto del 882 recita l'orazione funebre di Timoteo Bendedei..

Vi è una traccia storica nella cronaca del Maresti intorno al 897, si fa riferimento all'intensa attività politica della famiglia, ove i due potentissimi casati  dei Giocoli e dei Guarmonti contrastavano la signoria di Ferrara.

 Roberto I compare in una cronaca seicentesca e nell'albero genealogico della famiglia come padre di Petrone I.
 Giovanni I, nei primi del 900 fu generale del Re dei Franchi Orientali Lodovico IV ed a seguire con il suo successore Re Corrado I di Franconia. Fu padre di Giovanni III.
 il duca Joculi, principe di stirpe dalmata duca del Castrum Ferrarae, nel X secolo avrebbe edificato un castello all'interno del castrum ferrarese  e si presume che fu detto dei Curtensi in virtù della presenza della corte dei principi Giocoli. Successivamente in via Cammello in prossimità del suo castello, fece edificare la chiesa di San Gregorio Magno, pertanto nei documenti storici del tempo viene identificata come Parochia Sancti Gregori Ioculi, alla quale i Giocoli, nel XII secolo aggiunsero la torre campanaria.
 Joculo I Joculi compare nell'albero genealogico della famiglia.
 Petrone I Figlio di Roberto II e padre di Ildebrando I e Giovani II, compare in una cronaca seicentesca e nell'albero genealogico della famiglia.
 Ridolfo Joculi, padre di Iannuro compare in una cronaca seicentesca.
 Iannuro figlio di Ridolfo e padre di Roberto II, valente capitano è citato nelle cronache nell'anno 880, ed in precedenza avrebbe combattuto al fianco dell'imperatore Carlo Magno e dell'imperatore Ludovico I detto il Pio.
 Ildebrando I figlio di Petrone I e padre di Roberto III compare in una cronaca seicentesca e nell'albero genealogico della famiglia. 
 Giovanni II figlio di Petrone I e padre di Fiorenzo II.
 Roberto II Joculi padre di Ildebrando II e figlio di Iannuro.
 Ugo Joculi compare nelle cronache a Ferrara nel 962, poi Ambasciatore di corte di Tedaldo di Canossa, conte di Ferrara e Reggio, unitamente al vescovo di Ferrara, Leone III, avrebbe incontrato a Pavia nel 962 l'imperatore Ottone I detto il Grande.
 Joculo II Joculi padre di Fiorenzo I, compare nell'albero genealogico della famiglia.
Fiorenzo I figlio di Joculo II Joculi, compare nell'albero genealogico della famiglia.
Ildebrando II Joculi si trasferì a Firenze insieme a Fiorenzo II nella prima metà del 900 dando vita alla nascita di uno dei rami cadetti, che fu denominato Giocoli di Fiorenza  ed intorno all'anno 940 Petrone II, fu il capostipite del ramo dei Giocoli di Fiorenza.
 Fiorenzo II Joculi figlio di Giovanni II, si trasferì a Firenze nella prima metà del 900 con i figli Petrone II, Martino e Giovanni III detto Bonizza, dando vita alla nascita di un ramo cadetto che fu denominato Giocoli di Fiorenza e intorno all'anno 940 suo figlio Petrone, fu il capostipite del ramo dei Giocoli di Fiorenza.
 Ildebrando III padre di Roberto III e figlio di Petrone I compare in una cronaca seicentesca.
 Petrone II detto Gioco figlio di Fiorenzo II, intorno all'anno 940 fu il capostipite del ramo dei Giocoli di Fiorenza unitamente ai figli Ildebrando IV e Giovanni II.
 Giovanni III intorno al 980 fu padre di Fiorenzo III, che ebbe come figli Martino che darà vita al ramo dei Giocoli Martino e Giovanni III detto Bonizza, che a sua volta darà vita in Firenze al ramo dei Giocoli della Rena e Pierro.

In Firenze, la stirpe dei Giocoli di Fiorenza fiorì nei secoli in più prestigiosi Casati: Giocoli della Rena, Giocoli di S. Martino, Giocoli Guicci, Giocoli Porta. Ebbero numerosi possedimenti, quali le chiese di S. Stefano e quella di S. Martino a Farneto che acquistarono nel 1236 in un atto nel quale compare il Vescovo di Fiorenza. Come narra il Malespini, stabilirono la loro dimora presso la badia di Fiorenza, edificando molto belle e possenti torri nella via che va da S. Apollinare a S. Giovanni. Compaiono in una Bolla di Papa Pasquale II. Con Gieri figlio di Dolfo, furono elevati con il titolo di Marchesi della Rena.

XI e XII secolo 
I Giocoli nei secoli precedenti avevano edificato in Ferrara il loro castello che si estendeva nella zona detta del castrum e copriva il quadrilatero che partiva da via Cammello e si sviluppava lungo la zona est di via Ripagrande munito di torri e possenti mura che continuò ad essere il fulcro dei loro interessi politici e di governo.

 Giovanni IV dei Joculi signore di Ferrara muore nel 1052.
 Albertino I, nipote di Giovanni de Joculi, durante il suo governo sulla Signoria di Ferrara fu inviato in qualità di ambasciatore nella Corte capetingia del Re di Francia, ove accumulò fama e ricchezze e al suo rientro a Ferrara alla morte di Giovanni IV, fu anch'egli ascritto nel primo Tomo delle Famiglie Nobili.
 Roberto III padre di Roffredo detto Giocolo e figlio di Ildebrando II.
 Joculo II dei Joculi fondò nel suo feudo di Guarda Ferrarese la Chiesa Plebana della Beata Vergine Assunta .
Guglielmo I figlio di Joculo de Joculi .

Ulteriori informazioni sono documentate in riferimento alla seconda metà dell'XI secolo:

 Roberto V(?) dei Joculi Signore di Copparo, fece erigere nel suo feudo una chiesa nel XII secolo. Venne dedicata a San Michele, e fu sussidiaria alla pieve di San Pietro e Paolo.
 Roffredo Joculi detto Giocolo (Roffridus Joculi Duca) fu duca nel 1067, sposò Linguetta I (o Lentigueta) degli Adelardi, famiglia che signoreggiava Ferrara prima degli Estensi. Nel 1090 contribuì all'edificazione della chiesa di Santa Croce, utilizzata come tomba di famiglia. Fu il padre di Federigo Giocoli di Linguetta.
 Il duca Federico Giocoli di Linguetta padre di Giocolo Giocoli, di Linguetta I e di Dalmiana I, Signore di Ferrara sarebbe stato il primo a utilizzare Giocoli come cognome, contribuisce nel 1135 con cospicue risorse all'edificazione della cattedrale di San Giorgio a Ferrara su concessione di papa Anacleto II ottenuta nel 1132. Secondo la Compilatio chronologica di Riccobaldo da Ferrara, nel 1147 Federico Giocoli partecipò alla seconda crociata per la liberazione di Edessa, in memoria del suo avo Principe Feltrino, colà martirizzato con San Maurelio di Voghenza nel 694. Ebbe fra i suoi altri figli Reticherio, il quale diede origine al ramo cadetto dei Giocoli Reticheri . Figlio del Duca Roffredo, fu sepolto a Ferrara nel 1096 nella chiesa di Santa Croce.
 Almerigo I Giocoli, politico di parte guelfa, collaborò con Giocolo Giocoli I per consegnare la signoria di Ferrara agli Estensi avendo nel 1188 un ruolo primario nella vicenda legata alle nozze della nipote Marchesella Adelardi, figlia di Adelardo Adelardi dei Marchesella, signore di Ferrara, e di Dalmiana I Giocoli, con Azzo VI d'Este. Fece edificare la Chiesa di Santa Croce in Ferrara nel sito detto Germiniana nel 1090, dotandola di molte e buone rendite, ove fu sepolto. Il suo nome compare fra i protagonisti di un melodramma in tre atti dal titolo Marchesella. 
 Pietro Giocoli uno dei capi della parte guelfa ferrarese, fu colui che ideò la strategia politica di dare in sposa la sua parente Marchesella Adelardi ad un esponente della casata d'Este, avvalendosi dell'appoggio dello zio della nobile giovinetta Giocolo I Giocoli, e del suo tutore il nobile ravennate Pietro Traversari, unitamente ad un altro esponente del suo casato Almerigo I Giocoli uomo molto ricco ed influente e politicamente attivo nella fazione dei guelfi. Questa sua strategia politica supportata economicamente e politicamente dall'intera famiglia dei Giocoli, consentì agli Este di prendere la Signoria di Ferrara.
 Jacomo Giocoli, secondo alcune fonti manoscritte, sarebbe stato il suocero di Obizzo II d'Este, dandone in sposa sua figlia la principessa Dalmiana II.
 Linguetta I Giocoli figlio del duca Federico Giocoli di Linguetta e fratello di Giocolo Giocoli, è menzionato nelle cronache nel 1164 come console della città di Ferrara, Capitano e padre di Almerico II Fu sepolto nella chiesa di Santa Croce.
 Giocolo I Giocoli Principe e Signore di Guardia, figlio del duca Federico, fu il personaggio storicamente più documentato della famiglia. Imparentato con la casata dei Linguetta sposò Lentigueta II (o Linguetta) una sorella di Guglielmo II Adelardi, alleandosi così con una delle più potenti e ricche famiglie ferraresi. Di parte guelfa, con il suo cospicuo patrimonio e il suo appoggio politico contribuì significativamente al rafforzamento della posizione degli Estensi a Ferrara, favorendo la promessa di matrimonio della nipote Marchesella Adelardi, figlia di Adelardo Adelardi dei Marchesella, signore di Ferrara, e di Dalmiana I Giocoli, con Azzo VI d'Este, figlio di Azzo V e nipote di Obizzo I. Sebbene il matrimonio non venisse mai celebrato a causa della prematura morte della promessa sposa nel 1186, gli Este grazie ai Giocoli ereditarono in questo modo i considerevoli possedimenti allodiali della famiglia Adelardi, che si era estinta nei Giocoli trasferendo nel loro casato il titolo di Principe di Ferrara e tutte le prerogative e dignità. Questa scelta di campo si rivelò determinante per la fortuna degli Estensi, che da questo momento con l'alleanza dei principi Giocoli iniziarono ad assumere un sempre maggiore peso negli equilibri di potere locali. Il Muratori afferma nelle Antichità Estensi: "che i Giocoli, a' quali deveniva l'eredità, permisero, ut eam Marchiones haberent, ut adjutores, et Capitanei suae partis essent Ferraria" I Giocoli benché eredi dei Marchesella Adelardi, pur mantenendone i titoli non vollero rivendicare la cospicua eredità, ma volentieri la concessero ai marchesi d'Este affinché fossero i capi del loro partito di Ferrara. Fu console della città nel 1164 e nel medesimo anno fu fra i pochi consoli a ricevere il privilegio federiciano. Nel 1191 assiste all'emanazione del privilegio dell'Imperatore del Sacro Romano Impero Enrico VI di Svevia. Fu ambasciatore per Obizzo I nella devoluzione di Modena ove gli Antiani, giurarono nelle sue mani fedeltà agli Este. Nel 1192 trattò con il papa Celestino III per ottenere la dignità pievana per la chiesa edificata nella sua signoria di Guardia, nella diocesi di Adria, donata alla Chiesa romana, della quale ne mantenne lo jus patronato. L'anno seguente dona alla chiesa romana una proprietà nel suo feudo di Guardia oltre i confini del territorio ferrarese, sul Po, nella diocesi di Adria il Pontefice personalmente concede l'autorizzazione alla costruzione di una nuova chiesa e dispone che abbia anch'essa la dignità plebana. L'atto rafforza e testimonia la posizione ragguardevole di Giocolo I e del suo casato. Detenne numerosi beni in feudo in Guardia e copiosi possedimenti terrieri. Per sé e per i suoi discendenti ottenne la concessione del beneficium di beni in feudo dalla chiesa ferrarese e diritti di decima in varie località del territorio. Nella sua fase matura lo si trova con posizione apicale nel consiglio cittadino. Ebbe più figli, fra i quali Guglielmo I e Linguetta II Giocoli, Ferrante. Suoi fratelli fu Rodolfo Turco che diede origine al ramo poi detto dei Giocoli Turchi, Reticherio e Dalmiana I.
 Reticherio Giocoli figlio del Duca Federico fu il capostipite e fondatore del ramo cadetto dei Giocoli Ratichieri, dai quali poi nascerà il casato dei Giocoli-Roverella e nonno di Graumonte II detto de' Ratichieri di Lusia. Morì nel 1164.
 Graumonte I Giocoli per motivi politici trasferì la sua famiglia a Verona dando vita al ramo cadetto dei Giocoli Cattanei. Nel 1162 nobile personaggio fu scelto dall'imperatore Federico I, come compare in un elogio della storia nobiliare veronese.
 Turcolo Giocoli compare nell'albero genealogico del casato .
Altri personaggi noti della famiglia in quel periodo storico sono:
 Dalmiana I Giocoli figlia del duca Federico e sorella di Giocolo I Giocoli e Rodolfo Turco, andò in sposa ad Adelardo Adelardi dei Marchesella, Principe e Signore di Ferrara .
 Alessandro Giocoli, che avrebbe partecipato come comandante dell'esercito ferrarese all'assedio di Argenta, dal quale fu riportato come trofeo la grande catena che chiudeva il fiume Po a difesa di Ravenna, che venne appesa nella Cattedrale di San Giorgio. Sua moglie Livia Dentoli , avrebbe organizzato e inviato nuove truppe in aiuto ai ferraresi, per il suo valore sarebbe stata celebrata con una statua innalzata in suo onore nella piazza Regia, andata distrutta nel terremoto del 1223.
 Rodolfo Turco figlio duca Federico Giocoli di Linguetta, fu il fondatore del ramo cadetto della sua famiglia detta dei Giocoli Turchi, per sé e per i suoi eredi ebbe concessioni feudali dalle chiese ravvennate e ferraresi, ricoprendo magistrature comunali. Fu console nel 1155. Nel 1164 è presente a Pavia nell'emanazione del privilegio di Federico I. Fu Signore del feudo di Ariano nel Polesine.
 Guido Giocoli padre di Giacomo e fratello di Giocolo Giocoli I e di Rodolfo Turco, fu console di Ferrara nel 1189 e nuovamente nel 1204.
 Giacomo Giocoli figlio di Guido rappresenta la città di Ferrara a Venezia nel 1191 in occasione della stipula di primari trattati commerciali. 
 Albertino II Giocoli, un altro membro della casata, dopo la conquista di Argenta fu nominato governatore e nel 1223 Signore di Argenta, che divenne feudo dei Giocoli.
 Taurello Giocoli nel 1195 con altri nobili è Consigliere e membro dei Savi per la città di Ferrara in una disputa con la Signoria di Brescia con il titolo di Sapientum et Procuratorum Ferrariae.

Duecento e Trecento 

Questo periodo storico legò la famiglia dei principi Giocoli, che in più esponenti avevano partecipato alle crociate, in maniera salda all'ordine del Tempio presente in Ferrara. In prossimità del loro palazzo in Ferrara nella strada della Rosa, i principi contribuirono con importanti sostanze alla costruzione della chiesa di Santa Maria del Tempio ove fecero realizzare l'imponente cappella gentilizia detta "della rosa" ove si custodirono per secoli parecchie sepolture degli esponenti del casato. Il primo a esservi sepolto fu il templare Giocolo Giocoli II, già "capo dei nobili e signore del popolo", per il periodo 1270-1298. La nobile famiglia Giocoli compare nella Chronica parva Ferrariensis fra le più ricche, antiche ed autorevoli in Ferrara fiorenti e presenti anteriormente al XIII secolo, che esercitavano lo jus patronato nella parrocchia di San Gregorio. Nel Teatro Geneologico et Istorico del Maresti ed in altre cronache ferraresi, il 5 febbraio del 1265 i Giocoli, compaiono fra i familiari di Obizzo II d'Este, che unitamente al vescovo di Ferrara Filippo Fontana e al podestà Pietro Carrara ed una delegazione di nobili, partecipano all'insediamento del nuovo Marchese di Ferrara.

Guglielmo I e Linguetta II Giocoli 1183 - 1219 furono i figli di Giocolo I Giocoli e della sorella di Adelardo Adelardi dei Marchesella, nominati nel 1183 nel testamento dello zio, Guglielmo II Adelardi ottennero privilegi e il titolo di Principe di Ferrara dei Marchesella Adelardi <ref>Alfonso Maresti, Teatro genealogico, op. cit. p. 6.</ref>. Ebbero parte attiva nella vita politica ferrarese, schierati dalla parte degli Estensi come il padre. Linguetta II è ricordato nel 1198 come consigliere del comune, nel 1205, quando era podestà Azzo VI d'Este, divenendo in rappresentanza delle maggiori famiglie ferraresi e in qualità di membro del Consiglio Generale firmatario, di un importante accordo giurato in materia monetaria stipulato con il comune di Bologna. Guglielmo I e suo fratello Linguetta nel 1212 a Ferrara nel palazzo Vescovile con altri maggiorenti e nobili prestarono manleva, ponendo loro sostanze materiali in favore della parte guelfa dando ampio sostegno economico al partito del marchese Azzolino d'Este, contrapposto violentemente alla fazione imperiale. 
 (?) Robertino (Roberto VI) Giocoli, ricevette per il casato, anche il feudo di Voghenza di cui ebbero la signoria intorno al 1200.
 Raimondino Giocoli, durante il marchesato di Azzo VI d'Este, fu podestà di Ferrara nel 1210 intrattenne rapporti con la città di Bologna con il titolo di Dominus, comparendo nel 1228 in un annale della città di Bologna fra i nobili di parte Guelfa. Fu pretore di Casio, podestà di CesenaSalvatore Muzzi, Annali della città di Bologna dalla sua origine al 1796, Volume 1-1840 p.305 (testo online), ed intorno al 1229 sviluppò rapporti diplomatici con la città di Rimini ed il comune di Ravenna, della quale ne divenne Podestà . 
 Guglielmo II Giocoli nel 1203 fu podestà di Ferrara con il titolo di domino , e nel 1216 in rappresentanza del Marchese Azzo VII d'Este giura un trattato con Mantova. Nel 1221 fu ambasciatore del comune estense. Fu padre di Guidolino.
 Guidolino Giocoli figlio di Guglielmo II, fece parte del consiglio di credenza nel 1217 sotto il governo del Marchese Azzo VII d'Este.
 Albizino Giocoli compare nell'albero genealogico del casato nel 1213.
 Almerigo II Giocoli figlio di Linguetta II fu console della città dalla cui autorità dipendeva tutto il governo della patria. Le sue spoglie riposano nel sepolcro della famiglia Giocoli sul braccio destro della tribuna della Cappella del Crocefisso nella Chiesa di San Domenico.
Alberico Giocoli, personaggio di spicco della corte estense nel 1412 ricevette per il suo casato l'ulteriore elevazione al rango di conte da papa Gregorio XIIDebora Dameri, ‎Achille Lodovisi, ‎Giuseppe Trenti, Quattrocento vignolese. Il libro della munizione e altri documenti inediti sulla rocca, il castello e il territorio Quaderni del Centro di documentazione pubblicato da Fondazione di Vignola 2013 p. 225 ISBN 9788878660236 (testo online).
Giocolo IV Giocoli nel 1398 divenne Consigliere del marchese d'Este . Gentiluomo di corte e di portata, valoroso uomo d'armi, fu consigliere e Luogotenente del marchese Niccolò III d'EstePigna op. cit. p.385 e nel 1401 fu inviato come ambasciatore per trattare con i da Carrara la pace con i VenezianiFrizzi. 1796 Vol. 3, citato in bibliografia p. 388.
Aldobrandino II Giocoli figlio di Giocolo III, esponente di spicco dell'antica nobiltà ferrarese vicina alla casa d'EsteDelayto, col 978; T. Dean, Terra e potere, Signore dei Savi nel 1394, Visconte di Rovigo dal 1405 e Signore di Ariano nel 1413, nel 1331 Benvenuto vescovo di Adria gli rinnova l’investitura dei feudi e delle decime descritte negli instrumentis antiquis, che il beneficiante esibisce al vescovo. Partecipò per conto del marchese Niccolò III d'Este nel 1371, insieme a Bartolomeo I Giocoli alla riconquista di Reggio posta sotto il dominio dei ViscontiGirolamo Briani, Dell'istoria d'Italia 1624 op. cit. p.505. Fu Luogotenente nuovamente al servizio del marchese Niccolò III d'Este, e nel 1408 ricevette l'ulteriore titolo di Conte della GuardiaPigna op. cit. p.402. Sotto l'egida del Marchese di Ferrara, dal 1413 creò dighe e cominciò l'opera di bonifica delle paludi del suo feudo di Ariano, opera che terminò nel 1428 trasformandole in "buon ordine e proficue". Fu inviato come ambasciatore presso il duca di Milano Giovanni Maria Visconti,  perché tenesse sotto controllo Ottobuono de' Terzi che da Piacenza attaccava i possedimenti estensi; al ritorno venne preso prigioniero da Facino Cane, nonostante il salvacondotto.. Ancora nel 1424 in qualità di gentiluomo principale della corte estense, fu inviato come ambasciatore a Forlì per perorare la causa di Filippo Maria Visconti, tutore di Tebaldo OrdelaffiVincenzo Carrari, Istoria di Romagna: Dalle signorie capitaniali alla liquidazione degli stati cittadini (1326-1522) p.206, figlio minore di Giorgio Ordelaffi, morto l'anno precedente. Avrebbe comandato parte delle truppe ferraresi quando Niccolò III tentò di riprendere nuovamente Reggio nell'Emilia da Ottobuono de' Terzi. Nello stesso anno, ancora Aldovrandino Giocoli difese Rovigo, che teneva come luogotenente del marchese, dall'attacco dei CarraresiFrizzi, 1793, citato in bibliografia, volume 3, p. 389.. Acquisì lo jus patronato della chiesa della natività della Beata Vergine nel suo feudo di FiessoStella Uggeri Patitucci Carta archeologica op. citata p. 50, intorno al 1410. Ebbe come figli Giocolo VI ed una figlia, che con il titolo di contessa, andò in sposa al Marchese Niccolò Strozzi figlio di NanniASR Giovanni Bonaccorsi, b. 185 reg. B, 28 luglio 1470. Le sue spoglie furono poste nel sepolcro della famiglia Giocoli sul braccio destro della tribuna della Cappella del Crocefisso nella chiesa di San Domenico.
Giocolo V Giocoli, gentiluomo di portata alla corte d'Este, personaggio di grande prudenza ed autorità , divenne Luogotenente di Niccolò III d'Este, nel 1401 sostituì il Marchese durante la sua assenza da Ferrara. Nel gennaio del 1404 e nel 1405 fu nominato suo Consigliere. Fu designato ambasciatore del Marchesato di Ferrara a Venezia per trattare la pace e l'amicizia con il LXIII Doge dei Veneziani Michele Sten contro i de' Carraresi, che avevano invaso con scorribande i territori del FerrareseTrevor Dean, Land and Power in Late Medieval Ferrara: The Rule of the Este, 1350-1450, abbandonando l'alleanza con Padova. In seguito sarebbe stato inviato anche a Padova presso Francesco Novello da Carrara, suocero del marchese Niccolò III. Nel 1412 fu insignito da Papa Gregorio XII su espressa richiesta degli Este dell'ulteriore titolo di conte di GuardiaDi Trevor Dean, Land and Power in Late Medieval Ferrara: The Rule of the Este, 1350-1450 p. 144 (testo on line).Le sue spoglie furono poste nel sepolcro della famiglia Giocoli sul braccio destro della tribuna della Cappella del Crocefisso nella Chiesa di San Domenico.
Giacomo IV dei Giocoli fu Signore di Guarda e Signore di Guardizzola. Ricevtte nel 1412 da papa Giovanni XXIII la conferma del giuspatronato della chiesa Plebana della Beata Vergine Assunta, fatta edificare dai suoi avi nel feudo di Guarda Ferrarese nel 1192, che rimase alla famiglia Giocoli fino al XVII secolo.
 Albertino I de Giocoli Turchi Patrizio di Ferrara, nel 1454 con il conte, Giudice de Savii e cavaliere Paolo Costabili, contribuisce con le sue sostanze e con quelle del casato ai lavori di completamento della  Cattedrale di S. Giorgio. Morì nel 1468.
 Una Contessa Giocoli figlia del conte di Guardia Aldovrandino II, andò in sposa al Marchese Niccolò Strozzi figlio di NanniASR Giovanni Bonaccorsi, Op. Cit. b. 185 reg. B, esponente dell'antico casato fiorentino, "cavalere splendidissimo e sapientissimo", morto nel 1477. Entrambi furono sepolti nella cappella Strozzi-Giocoli in San Domenico.
Giocolo VI Giocoli figlio di Aldobrandino II Giocoli, ottenne in eredità dal padre i titoli di Conte di Guardia, Visconte di Rovigo e Signore di Ariano, oltre a beni in feudo e beni allodiali P. Sardi A fol, p. 130.
Altri Giocoli sono citati successivamente nel Quattrocento e Cinquecento:
Antonio II Giocoli dei Roverella signore del Castello di Rovere, famiglia patrizia di Rovigo appartenente a un ramo cadetto del casato, si stanziò a Ferrara nella metà del XV secolo e acquistò "il grandioso palazzo che sta accanto al soppresso oratorio di S. Giovanni Battista".
Giovanni Roverella dei Giocoli di Roverella, figlio di Bartolomeo di Gennaro, portò la sua famiglia da Rovigo nuovamente a Ferrara nel 1400.Nel 1444 sempre a Ferrara, fu notaio e  ricoprì l'incarico di camerlengo nel Polesine del Marchese di Ferrara Leonello d'Este. Federico III d'Asburgo lo nominò conte palatino, concedendogli di inserire nello stemma di famiglia l'aquila nera in campo d'oro. Dal 1446 fu amministratore della chiesa di Ravenna per conto del figlio Bartolomeo, al tempo arcivescovo della città, in missione a Roma. Introdusse l'arte della lana a Rovigo.
Bartolomeo Roverella dei Giocoli di Roverella, figlio del conte palatino Giovanni de' Roverella e di Beatrice Leopardi da Lendinara, a vent'anni fu associato alla corporazione dei notai rodigini. Il 23 aprile 1438 si laureò in diritto civile nello studio bolognese. Decisivi per il suo destino furono personalità capaci e influenti quali Guarino da Verona, Ludovico Trevisan, Scipione Mainenti e papa Eugenio IV. Quest'ultimo lo ordinò vescovo di Adria il 15 luglio 1444 e, il 26 settembre 1445, lo consacrò arcivescovo metropolita di Ravenna. Papa Pio II lo elevò alla dignità cardinalizia nel concistoro del 18 dicembre 1461 e, il 26 gennaio 1462, gli assegnò il titolo di San Marcello. Nel 1473 il cardinale Bartolomeo celebrò le nozze di Ercole I d'Este con Eleonora d'Aragona, figlia di Ferrante, che il duca d'Este aveva incoronato Re di Napoli nel 1458Guarini 1621 p. 161.(testo on line). Godette di antichi diritti feudali e detenne numerosi benefici nel territorio estense, tra cui le commende di San Romano a Ferrara, la vicina abbazia di San Pietro degli Umiliati a Reggio Emilia, e l'abbazia della Vangadizza. Nel 1474 ricevette la commenda del monastero di San Bartolomeo in Rovigo che fece assegnare alla congregazione olivetana. Il potere raggiunto portò le cronache storiche del tempo ad asserire che con i fratelli Lorenzo e Nicolò, Bartolomeo comandava uno Stato interno allo Stato estense. Fece amicizia e mantenne scambi epistolari con diversi dotti, come Girolamo Aleotti, Poggio Bracciolini, Leonardo Dati ed Enea Silvio Piccolomini. Fu nominato Camerlengo del Collegio Cardinalizio nel 1476. Nel 1474 promosse la costruzione di un maestoso edificio, Palazzo Roverella, affacciato all'allora piazza Maggiore, in seguito intitolata a Vittorio Emanuele II, di Rovigo, il cui progetto è attribuito all'architetto ferrarese Biagio Rossetti. Suo segretario fu Callimachus Experiens. Il ramo comitale dei Giocoli Roverella si estinse nei Giocoli di Jadera.
 Roberto VII Giocoli gentiluomo ferrarese, compare in una cronaca del tempo come nobile di corte convenuto al castello dei Bentivoglio a Bologna per le nozze di madonna Zoanna figlia del Signore Giovanni Bentivoglio, con il rampollo dei da Cara, Signori di Padova..
 Giovanni V Giocoli, influente uomo nella corte estense, diede in sposa sua figlia la principessa Agnese, il 15 gennaio del 1533 al conte palatino Cristoforo di Messisbugo, patrocinandone la sua ascesa nella dignità di provveditore ducale alla corte Estense di Ferrara il quale seguì Alfonso I d'Este in importanti missioni politiche e diplomaticheCittadella Luigi Napoleone, Notizie relative a Ferrara, per la maggior parte inedite, p. 193 (testo online),.
Albertino IV Giocoli nel 1404 con Bartolomeo II Giocoli valente capitano, guidò numerosi soldati alla riconquista della città di Reggio per conto del Marchese Niccolò III.
Bartolomeo II Giocoli valente capitano nel 1404 con Albertino IV Giocoli guidò numerosi soldati alla riconquista della città di Reggio. Avrebbe comandato parte delle truppe ferraresi quando il marchese Niccolò III tentò di riconquistarla da Ottobuono de' Terzi. Nel 1403 aveva   marciato con il Legato pontificio e l'esercito ecclesiastico fra i comandanti dell'armata che con Marchese estense volgevano verso il territorio di Bologna per unirsi alle truppe dei Malatesta e del gran connestabile Alberico conte di Barbiano. Le sue spoglie furono poste nel sepolcro della famiglia Giocoli sul braccio destro della tribuna della Cappella del Crocefisso nella Chiesa di San Domenico in Ferrara..
Giocolo VII Giocoli, Figlio del Visconte Bartolomeo I, fu per conto del Marchese Leonello d'Este al governo della città di Adria dal 1445, con il titolo di Visconte di Adria.
Albertino V Giocoli, fu per conto del primo duca di Ferrara visconte di Melara, dal 1454.
Troilo Giocoli fu elevato al rango di conte palatino dall'imperatore Federico III d'Asburgo nel 1473, fu nominato anche Visconte d'Argenta, titolo che resse con prudenza e giustizia . Colto e letterato ufficiale degli estensi, per conto del duca Borso d'Este nel 1466 era in Ferrara, Capitano del castello Vecchio. Nel 1471 svolse delicati incarichi diplomatici su mandato personale di Ercole I d'Este presso la corte di Mantova del Marchese Lodovico GonzagaGuido Antonioli, «Bone parole, ma niuna provisione». Politica e diplomazia nelle vicende della successione di Ercole I d’Este a Borso (1471) I quaderni del m.æ.s. - Journal of Mediæ Ætatis Sodalicium – ISSN 2533-2325, Dipartimento di Scienze dell’Educazione «Giovanni Maria Bertin» - Università di Bologna p.269 ([file:///E:/Download/8732-Articolo-27709-2-10-20181129%20(1).pdf testo online]). Le sue spoglie furono poste nel sepolcro della famiglia Giocoli sul braccio destro della tribuna della Cappella del Crocefisso nella Chiesa di San Domenico.
Ettore II Giocoli nel 1503 fu nominato dal duca Alfonso I d'Este con lettera patente, commissario e magistrato di Brescello con pieni, ampli e latissimi poteri superiori a quelli del podestà, per governare il territorio in favore della casa d'EsteASMO, Archivio di Stato di Modena, I principali fondi di carteggio interno allo Stato sono conservati nella Cancelleria ducale: Rettori dello Stato B. 6199, 30 gennaio 1503..
Traiano Giocoli, Conte Palatino, doctor in utroque iure in virtù delle concessioni comitali rivevute creò dottori di ricerca presso l'Università di Padova e sviluppò rapporti accademici con Università estere.  
Pier Maria Giocoli Visconte di Adria è elencato tra i governatori ferraresi inviati dagli Estensi nella città di Adria per gli anni 1506-1508, con il conferimento dell'ulteriore  titolo di visconteArchivio Veneto anno XI, Venezia Tipografia del Commercio di Marco Visentini, Volume XXI - parte I 1881 p.93 (testo online). Nel secondo anno della sua carica fu affiancato da suo figlio  Albertino VI Giocoli come luogotenente.
Aldobrandino III Giocoli Turchi, acquistò a Ferrara  quale dimora per il suo casato un palazzo ancora esistente, direttamente dal duca Ercole I d'Este che aveva cominciato ad edificarlo per sé nel 1498.
Ercole II Giocoli nel 1508 ottenne per il suo casato il giuspatronato della cappella e Benefìzio di San Pietro nella cattedrale di Ferrara, edificata da Francesco Tagliapietra nel 1380.
D. Ludovico Giocoli nel 1515 era rettore della basilica di Sant'Apollinare in Ferrara, fatta edificare dai suoi avi intorno all'anno 1105 e ne curò a proprie spese i restauri, come evidenzia la lapide sepolcrale del 1521ed una epigrafe posta sulla torre campanaria..    
Fortunato Giocoli (Ferrara 28-04-1476 - Ferrara 1548) fratello di Pier Maria, alchimista ed erudito nelle scienze ermetiche fu I gentiluomo di corte del duca Alfonso I d'Este, che accompagnò nella cavalcata al fianco del fratello Ippolito, percorrendo le vie di Ferrara, il giorno della investitura ufficiale del duca, avvenuta il 25 gennaio 1505. Ospitò nel suo laboratorio il giovane Paracelso negli anni in cui studiò presso l'Università di Ferrara ove si laureo nel 1516.
Albertino VI Giocoli figlio di Pier Maria, ad Adria nel 1507 fu luogotenente del visconte suo padre. Dal 1508 al 1511 partecipò come Luogotenente del duca Alfonso I d'Este, ai combattimenti della lega di Cambrai contro la Repubblica di Venezia.
Emanuele I Giocoli fu mecenate e Gentiluomo di Corte del duca Ercole I d'Este e fu il promotore dell'arrivo a corte di celebri compositori valloni e fiamminghi, che resero la corte di Ferrara tra le più raffinate d'Europa.
Uberto Giocoli fu un erudito degli inizi del Cinquecento di cui resta un manoscritto inedito degli Annali di Ferrara, custodito nella Biblioteca estense di ModenaPatrizio Antolini  "Manoscritti relativi alla storia di Ferrara Tip. Argentana della Società Operaia di M. S. 1801 p. 21 n°33 (testo online).
Agnese Giocoli figlia del principe Giovanni, il 15 gennaio del 1533 andò in sposa al conte palatino Cristoforo di Messisbugo provveditore ducale alla corte Estense di Ferrara il quale seguì Alfonso I d'Este in importanti missioni politiche e diplomaticheCittadella Luigi Napoleone, Notizie relative a Ferrara, per la maggior parte inedite, p. 193 (testo online),.

In quegli anni i Giocoli edificarono e dotarono la Chiesa di San Michele della Costa.

 Seicento a Ferrara 
Dopo che i componenti del ramo principale dei Principi Giocoli di Jadera lasciarono Ferrara, le menzioni dei membri dei rami cadetti della famiglia si fanno meno copiose: prima del 1657, un Giorgio Giocoli donò il giuspatronato della cappella di San Pietro nella cattedrale di Ferrara, che i Giocoli possedevano dal 1508, alla marchesa Virginia, vedova di Francesco Bevilacqua e ultima erede della famiglia Turchi di Ferrara anch'essi discendenti del ramo cadetto dai Giocoli-Turchi . Un altro Giorgio Giocoli (1658 - 1736) fu parroco a Guarda Ferrarese. Nel 1715 il Baruffaldi scriveva che i Giocoli del ramo cadetto rimasti erano rappresentati dal solo don Giorgio, vicario della Guardia Ferrarese il quale riporta che ai suoi tempi il ramo cadetto della sua famiglia era estinta.
Nel 1809 il sacerdote don Carlo Giocoli di Adria, appartenente ad un ramo cadetto della famiglia detto dei Giocoli di Bellombra, figlio di Gaspare Matteo con il fratello Gaspare Giocoli condussero una rivolta contro l'occupazione napoleonica. Gaspare Giocoli fu proclamato conte del Sacro Romano Impero ed aiutante generale da sua altezza imperiale l'arciduca d'Austria Giovanni d'Asburgo-Lorena,Jacopo Zennari,  Adria e il suo territorio attraverso i secoli. Ricostruzione storica, Adria, Zanibelli, 1931, pp. 282-284. che comandava l'esercito dell'Austria Interna, all'inizio della guerra della Quinta coalizione, combattendo contro le forze francesi di Eugene de Beauharnais in Italia.

 Ramo principale fiorente dei Principi di Jadera e ramo fiorente dei Nobili di Sant'Arcangelo 

Dopo la morte senza eredi di Alfonso II d'Este nel 1598 e la Devoluzione di Ferrara del ducato di Ferrara allo Stato della Chiesa per opera di papa Clemente VIII, i membri del ramo principesco della famiglia dopo aver venduto i propri cospicui feudi nella piana del Po di Volano si trasferirono a Sant'Arcangelo di LucaniaCarlo Caterini, La casata Giocoli di S. Arcangelo di Lucania Roma, 1825, intuendo il declino che il territorio di Ferrara avrebbe avuto privato della corte estense, della quale ne furono per secoli, fra i maggiori animatori della vita quotidiana e dei suoi fastiDi Trevor Dean, Land and Power in Late Medieval Ferrara: The Rule of the Este, 1350-1450 p. 65 (testo on line). Diedero vita a una delle più importanti e influenti casate del luogo unitamente ad altre illustri famiglie quale i Lucarelli, De Grandis, Ferro, de Ruggieri, Molfese, Cerabona, La Ragione, Scardaccione, e Guarini e dove venne iscritta nel Sedile Nobile di Sant'Arcangelo. Acquisirono importanti poderi nella valle della Val d'Agri, aggiungendo ai loro titoli quello di Nobili di Sant'Arcangelo ed elevarono una cappella nel convento di San Michele dei frati riformati, nel quale si trova affrescato il loro stemma e una lapide sepolcrale del 1636.

Il blasone dei Giocoli di Santarcangelo, con onde sormontate da tre stelle d'oro, compare anche in un locale sotterraneo della torre Giocoli, su una lapide, e nella locale chiesa di Sant'Anna.

Il primo componente della famiglia Giocoli radicato nel Regno di Napoli fu il notaio Don Antonio III Giocoli che esercitava a Castelsaraceno.

Molti notai, magistrati, giuristi, politici, diplomatici, filantropi e alti prelati, hanno avuto i natali nella casata dei Giocoli. Alla famiglia dei Giocoli di Jadera e di Sant'Arcangelo appartiengono:
 don Carlo Francesco Giocoli (Sant'Arcangelo 1665 - Napoli 1723), vescovo di San Severo (1703 - 1717) e quindi di CapaccioCatholic Hierarchy (on line).
 Ferdinando Giocoli, dottore in Sacra Teologia e Abate mitrato dell'abbazia Cistercense del Sagittario di Chiaromonte dal 1678 titolare di potere temporale Corti ecclesiastiche e Corte arcivescovile(testo on line).
 Guglielmo V Giocoli, Abate mitrato dell'abbazia Cistercense del Sagittario di Chiaromonte dal 1705 titolare di potere temporale.
 Rosa Giocoli, Madre Badessa del monastero delle Clarisse di Castrovillari (Santa Maria Scala Coeli) dal 1752.
 Orazio Giocoli, Vicario Generale degli Episcopi, dottore in Sacra Teologia e in Filosofia, Abate e Vicario Generale di Gallipoli dal 1720 al 1721 delle Corti ecclesiastiche e della Corte arcivescovile.
 Carlo Fortunato Giocoli, avvocato e noto ermetista fu Gran Maestro Vicario del Rito Egizio Tradizionale.
 Michele Arcangelo Giocoli di Sant'Arcangelo, nato nel 1830, Giudice presso la Gran Corte Criminale della Basilicata.
 Don Carlo Francesco II Giocoli di Jadera, Dottore in legge, avvocato, capo di nome e d'armi della Casa dei Giocoli di Jadera sul finire del XVIII secolo, trasferì la sede del ramo principale del casato a Potenza edificando il suo nuovo Palazzo di famiglia nell'arteria principale della città.
 Suo figlio Don Michele Giocoli di Jadera Dottore in legge, avvocato, capo di nome e d'armi della Casa dei Giocoli di Jadera. 
 Suo figlio Don Emanuele II Giocoli di Jadera fu podestà di Potenza (1928-1932), capo di nome e d'armi della Casa dei Giocoli di Jadera .
 Sua figlia, Donna Ada Giocoli di Jadera, filantropa e animatrice di un importante salotto culturale e politico è stata decorata nel 1970 della medaglia d'oro di prima classe al merito della Croce Rossa Italiana, capo di nome e d'armi della Casa dei Giocoli di Jadera,  e morta il 3 luglio del 2006 trasferendo ai suoi eredi diretti la continuità del casato.
 Michele Giocoli, figlio di Don Emilio dei Giocoli di Jadera (1903 - 1989), pittore e intellettuale, partecipò alla Quadriennale di Roma del 1931 e alla Biennale d'arte di Venezia (edizioni del 1936, del 1940 e del 1978)  e nel 1953 al Palazzo delle Esposizioni di Roma. Negli anni trenta fu membro della giuria del Sindacato nazionale delle arti. Alcune sue opere sono esposte presso la Pinacoteca Provinciale di Potenza.
 Gerardo Giocoli (1935), ginecologo a Matera, appartenente al ramo fiorente dei Nobili di Sant'Arcangelo.
 Gerardo Giocoli Nacci (1925 - 2013), primario di Ginecologia a Brindisi, appartenuto al ramo fiorente dei Nobili di Sant'Arcangelo.
 Paolo Giocoli Nacci (1927 - 2019), magistrato e professore emerito di diritto costituzionale all'Università di Bari, appartenuto al ramo fiorente dei Nobili di Sant'Arcangelo.
 Gianfranco Giocoli Nacci (1955), medico urologo a Bari, appartenente al ramo fiorente dei Nobili di Sant'Arcangelo.
 Carlo Giocoli (1980), ricercatore presso l'Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna.

 Titoli 
Secondo riscontri documentati storicamente della tradizione familiare furono sin da tempi antichissimi ben prima del VI secolo principi di Jadera  e nel X secolo anche duchi del castrum Ferrarae.Alessandro Sardi, 'Origine del Ducato, op. cit. e a seguire Patrizi. Nel 1186 ereditarono il titolo e le prerogative di principi di Ferrara acquisendone anche i titoli di marchesi e conti  con tutte le consequenziali prerogative e dignità. Diversi membri del casato ricevettero per se e per i loro eredi titoli comitali della nobiltà pontificiaTrevor Dean, Land and Power op. cit. p. 144. Molti membri della famiglia furono sotto gli Estensi ulteriormente elevati ricevendo altri titoli quali "conti della Guardia"Girolamo Briani, Dell'istoria d'Italia 1624 op. cit. p.556, e visconti di AdriaArchivio Veneto anno XXI, op. cit. 1881 p.93, d'Argenta, di Faenza di Rovigo e di Melara. Furono inoltre Signori di Guardizzola, Guardia, Serravalle, Copparo, Argenta e Signori di Ariano, Signori di Zocca, Ro, Bozoleto e Fiesso. Il casato ricevette anche il feudo di Voghenza di cui ebbero la signoria intorno al 1200  e patrizi di Voghenza e di Rovigo. Dal 1064 Signori del Castello di Rovere. Dal 1473 ricevettero il titolo di conti palatiniElda Martellozzo Forin, "Conti palatini e lauree conferite per privilegio. L'esempio padovano del sec. XV", in Annali di storia delle Università italiane, 3, p.91 1999 (testo on line) e a seguire quello di Conte del Sacro Romano ImperoC. Bullo, Dei movimenti insurrezionali op. cit.  1899. Il ramo di Sant'Arcangelo fu ascritta al Sedile Nobile di quella città e acquisì il titolo di nobili di Sant'Arcangelo. Fra le varie concessioni papali e feudali ed i privilegi, che la famiglia ottenne nei secoli va rammentata questa ulteriore conferita dall’Imperatore del Sacro Romano Impero Federico III d’Asburgo, che concedeva ai principi Giocoli in qualità di conti palatini,  ai figli ed agli eredi, il diritto della cittadinanza di tutte le città dell'Impero 
Elda Martellozzo Forin, "Conti palatini e lauree conferite per privilegio, op. cit. 3, p.91 1999. Il capo delle armi e della famiglia, gode del titolo di Principe, del trattamento di  cortesia di Serenissimo, colloquiale di Vostra Grazia Serenissima, alternativo di Eccellenza, informale di Don. Il suo primogenito e gli ultrogeniti godono del trattamento di Don.

Galleria d'immagini

 Note 

 Bibliografia 
 Giovanni Battista Pigna, Historia de principi di Este cominciando dalle cose principali della rivolutione del Romano imperio infino al 1476, Venezia, Valgrisi, 1572 (testo on line su Google eBook).
 Alfonso Maresti, Teatro genealogico, et istorico dell'antiche, & illustri famiglie di Ferrara, Ferrara, 1678. Vol. I e II (testo online)
 Alfonso Maresti, Cronologia et istoria de capi, e giudici de savii della città di Ferrara, Ferrara, 1683 (testo on line).
 Antonio Frizzi, Memorie per la storia di Ferrara, volume 1, Ferrara, F. Pomatelli, 1791; volume 2, Ferrara, F. Pomatelli, 1791; volume 3, Ferrara, F. Pomatelli, 1793, volume 4, Ferrara, F. Pomatelli, 1796; volume 5, Ferrara, Giuseppe Rinaldi (eredi),1809.
 Luigi Ughi, Dizionario storico degli uomini illustri ferraresi, volume II, Ferrara, 1804, pp. 14–15 (testo on line).
 Ferruccio Pasini Frassoni, Dizionario storico-araldico dell'antico Ducato di Ferrara, Roma, 1914.
 Andrea Castagnetti, Società e politica a Ferrara dall'età postcarolingia alla Signoria Estense (Secoli X-XIII) Ed. Patron· 1985     (testo online)
 Andrea Castagnetti, La società ferrarese (secoli XI-XIII), Verona, Libreria universitaria editrice, 1991 (testo on line ).
 Caterini Carlo, Gens Catherina de terra Balii'', Rende, Edizioni Scientifiche Calabresi, 2009, ISBN 9788889464571.
 Ferruccio Pasini-Frassoni, "Dissertazioni Storiche e Genealogiche" - "La stirpe dei Giocoli", nella «Rivista Araldica del Collegio Araldico», Roma, Anno XIIIº, N. 4 (20 aprile 1915).
 Guarini, M. (1621). Compendio historico dell'origine, accrescimento, e prerogatiue delle chiese, e luoghi pij della città e diocesi di Ferrara e delle memorie di que' personaggi di pregio che in esse son sepelliti.... A Ferrara: Presso gli heredi di Vittorio Baldini (testo online)

Voci correlate 
 Adelardi
 Este
 Storia di Ferrara
 Signoria di Ferrara
 Zara

Altri progetti

Collegamenti esterni